Это список известных людей пробежавших марафон, которые знамениты своими достижениями помимо бега на длинные дистанции. Некоторые из данных знаменитостей закончили более одного марафона. Указано время и место лучшего по времени марафона.

Актеры 
 Памела Андерсон, 2013 Нью-Йоркский марафон (5:41:03)
 Джоан Ван Арк, 1979 Марафон Santa Ana/Orange (3:35:00)
 Шон Астин, 1998 Лос-Анджелесский марафон (4:04:xx)
 Мередит Бакстер, 1982 Нью-Йоркский марафон (4:08:xx)
 Скотт Бакула, 2004 Марафон Рок-н-ролл (4:08:34)
 Валери Бертинелли, 2010 Бостонский марафон (5:14:37)
 Уильям Болдуин, 1992 Нью-Йоркский марафон (3:24:29)
 Мередит Виейра, 2010 Нью-Йоркский марафон (5:59:00)
 Эдди Иззард, (5:00:30)
 Шайа Лабаф, 2010 Лос-Анджелесский марафон (4:35:xx)
 Лиза Линг, 2002 Бостонский марафон (4:34:18)
 Марио Лопес, 2011 Нью-Йоркский марафон (4:23:30)
 Эдвард Нортон, 2009 Нью-Йоркский марафон (3:48:01)
 Фредди Принц-младший, 2006 Лос-Анджелесский марафон (5:50:49)
 Гордон Рамзи, 2010 Лос-Анджелесский марафон (3:36:xx)
 Райан Рейнольдс, 2008 Нью-Йоркский марафон (3:50:xx)
 Опра Уинфри, 1994 Марафон Marine Corps (4:29:20)
 Питер Уэллер, 1988 Нью-Йоркский марафон (3:51:xx)
 Уилл Феррелл, 2003 Бостонский марафон (3:56:12)
 Аманда Холден, 2008 Лондонский марафон (4:13:22)
 Кэти Холмс, 2007 Нью-Йоркский марафон (5:30:xx)
 Энтони Эдвардс, 2003 Чикагский марафон (3:55:40)
 Дэвид Джеймс Эллиотт, 2000 Бостонский марафон (4:57:23)

Модели 
 Дэнни Ботрайт, 2003 Марафон Кантри-музыка (4:23:24)
 Эли Ландри, 2002 Бостонский марафон (5:41:41)
 Нелл Макэндрю, 2012 Лондонский марафон (2:54:39)
 Кристи Тарлингтон, 2008 Нью-Йоркский марафон (4:20:47)

Музыканты 
 Кирилл Бабицын, финский эстрадный певец 2004 Стокгольмский марафон (4:43:42)
 Ник Гексум, 2006 Лос-Анджелесский марафон (5:29:44)
 Ронан Китинг, 2008 Лондонский марафон (3:59:33)
 Аланис Мориссетт, канадская певица, 2009 Марафон Bizz Johnson Trail (4:17:03)
 Джо Страммер, гитарист и певец The Clash, 1982 Парижский марафон (4:20:xx)
 Бьорн Ульвеус, ABBA, 1980 Стокгольмский марафон (3:23:54)
 Фли, бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers, 2011 Лос-Анджелесский марафон (3:53:00)
 Декстер Холланд, вокалист The Offspring, 2006 Лос-Анджелесский марафон (5:09:?)
 Шон Коумз, 2003 Нью-Йоркский марафон (4:14:54)

Писатели 
 Гюнтер Вальраф, немецкий журналист и писатель, 1991 Франкфуртский марафон (2:50:14)
 Артём Владимирович Драбкин, автор сборников интервью с ветеранами-участниками ВОВ 2013 Московский Марафон (4:38:15)
 Харуки Мураками, японский писатель, 1991 Нью-Йоркский марафон (3:31:26)

Политики 
 Виллем-Александр, король Нидерландов, 1992 Нью-Йоркский марафон (4:27:00)
 Макс Баукус, американский политик, 1982 Монтана марафон (3:01:18)
 Пол Бремер, американский дипломат, Бостонский марафон (3:00:34)
 Джордж Уокер Буш, 43-й президент США, 1993 Хьюстонский марафон (3:44.52)
 Доминик де Вильпен, премьер-министр Франции 2005—2007, 1980 Marathon de l’Essonne (2:57.06)
 Эл Гор, вице-президент США с 1993 по 2001, 1997 Марафон Marine Corps (4:58.25)
 Микулаш Дзуринда, премьер-министр Словакии 1998—2006, 1986 Малокарпатский марафон (2:54.57)
 Мэтью Перрис, английский политик, Лондонский марафон (2:32.57)
 Арне Трехольт, политик Норвежской рабочей партии, обвиненный в шпионаже, Нью-Йоркский марафон (2:54.05)
 Евгений Ройзман, председатель Екатеринбургской городской думы, 2015, марафон «Европа Азия» (4:25:07)

Спортсмены

Ученые  

 Алан Тьюринг, английский математик, Amateur Athletic Association Marathon Championship, 1947 (2:46:03)

Другие

Примечания

Ссылки 
 Marathon Guide—Результаты всех международных марафонов с 2000 до настоящего времени (англ.).
 Complete Running Network — «25 Celebrities Who’ve Run a Marathon»